Bosznia-Hercegovina
Gora falu Kakanj községben, a Zenica-Doboj kantonban
Gora falu Vogošća községben, Szarajevó kantonban
Raška Gora falu Mostar községben, a Hercegovac-Neretva kantonban

 Bulgária
Ravna Gora falu Avren községben Várna megyében
Ravna Gora falu Szozopol községben Burgasz megyében
Ravna Gora falu Szvilengrad községben Haszkovo megyében

 Horvátország
Gora falu Petrinja községben, Sziszek-Monoszló megyében
Gora Glušići falu Labin községben, Isztria megyében
Gora Košnička falu Desinić községben, Krapina-Zagorje megyében
Gora Veternička falu Novi Golubovec községben, Krapina-Zagorje megyében
Brezno Gora falu Hum na Sutli községben, Krapina-Zagorje megyében
Brezova Gora falu Bednja községben, Varasd megyében
Desinić Gora falu Desinić községben, Krapina-Zagorje megyében
Druškovec Gora falu Hum na Sutli községben, Krapina-Zagorje megyében
Duga Gora falu Generalski Stol községben, Károlyváros megyében
Janja Gora falu Plaški községben, Károlyváros megyében
Mala Gora falu Pregrada községben, Krapina-Zagorje megyében
Petrova Gora falu Lobor községben, Krapina-Zagorje megyében
Pozla Gora falu Pojezerje községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Srednja Gora falu Udbina községben, Lika-Zengg megyében
Velika Gora falu Pregrada községben, Krapina-Zagorje megyében
Velika Gora falu Szentivánzelina községben, Zágráb megyében
Železna Gora falu Stridóvár községben, Muraköz megyében

 Szlovénia
Mala Gora falu Kočevje községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Mala Gora falu Zreče községben, Savinjska régióban